Немолодва — топоним в России. Распространён в Брянской области.

 Немолодва — железнодорожный разъезд в Почепском районе .	
 Немолодва — посёлок в Унечском районе Брянской области.

 Немолодва — железнодорожный разъезд на железнодорожной линии Брянск — Унеча.
 Немолодва — река, правый приток реки Косты.